Le nom Truffaut peut se référer à différentes personnalités :

 Georges Truffaut (1872-1948), jardinier français, créateur des jardineries Truffaut
 Georges Truffaut (1901-1942), homme politique belge
 France Truffaut (1926-2014), femme politique belge
 François Truffaut (1932-1984), cinéaste français
 Éva Truffaut (1961-), actrice et photographe française
 Pierre Truffaut (1894-1974), homme politique français

Homonymie de patronyme